Заратуштра (Зороастр) - пророк і реформатор давньоіранської віри. Жив у східному Ірані приблизно між ХІІ і першою половиною VI ст до н. е. Засновник зороастризму.
 Зороастр (танкер) - перший у світі залізний танкер-пароплав (1887 р.)